Tokarp kan syfta på:

Tokarp, Gislaveds kommun
Tokarp, Jönköping
Tokarp, Linköpings kommun